Magica puede referirse a:

 Magica una banda de Power Melodic Symphonic Metal con tintes góticos formada en Rumania.
 Magica, octavo disco de estudio de la banda Dio.